Postal – comune italiano della provincia autonoma di Bolzano
 Postal – film di Uwe Boll del 2007, basato sull'omonimo videogioco
 Postal – videogioco sparatutto in terza persona del 1997